Gustav Harry Müller, Duitse communist en verzetsstrijder in Nederland, ontvanger van het Verzetsherdenkingskruis, geboren in 1910
 Gustav Henry Müller, Nederlands ondernemer, levend van 1865 tot 1913